Алькудия-де-Монтеагуд () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 15 км². Население 144 человека (на 2010 год). Расстояние 88 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Alcudia de Monteagud
 Alcudia de Monteagud

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии